Кротов — прізвище російського походження.

Носії 
 Микола Федорович Кротов — заслужений майстер спорту СРСР, тренер харківського футбольного клубу «Локомотив».
 Кротов Сергій Юрійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яків Гаврилович Кротов — російський публіцист.

 Щокін-Кротова Ангеліна Василівна (1910—1992) — російський мистецтвознавець.

Російські прізвища